Beschleuniger steht für:

 Teilchenbeschleuniger
 Beschleuniger (Betonzusatzmittel)

Siehe auch:

 Akzelerator (Volkswirtschaftslehre)